Pink Ribbon () —  профессионально-любительский снукерный турнир, проводимый в английском Глостере. Турнир впервые состоялся в 2010 году, с тех пор проводится ежегодно в начале снукерного сезона. Действующим победителем является Эндрю Норман.

Победители

Финалисты турнира

Победители турнира по странам

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире 

 
Снукерные турниры в Великобритании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2010 года